Osoby:
 Adam Ferguson – brytyjski filozof
 Alex Ferguson – szkocki trener piłkarski
 Bob Ferguson – amerykański tekściarz
 Colin Ferguson – kanadyjski aktor
 Craig Ferguson – amerykański aktor i pisarz
 Dwight Ferguson – bahamski sprinter
 George Ferguson – brytyjski architekt
 Harry Ferguson – irlandzki przemysłowiec
 James Ferguson – szkocki astronom
 Matthew Ferguson – kanadyjski aktor
 Maynard Ferguson – kanadyjski trębacz jazzowy
 Niall Ferguson – brytyjski historyk
 Samuel Wragg Ferguson – konfederacki generał
 Sarah Ferguson – księżna Yorku
 Sherman Ferguson – amerykański perkusista jazzowy
 Shonel Ferguson – bahamska lekkoatletka

Miejscowości w USA:
 Ferguson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Ferguson – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pulaski
 Ferguson – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Ferguson (ang. Ferguson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Ferguson (ang. Ferguson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Ferguson (ang. Ferguson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Ferguson (ang. Ferguson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield

Marki i firmy:
 Ferguson – brytyjski konstruktor Formuły 1
 Ferguson – polska firma produkująca głównie przystawki do telewizorów